Sui Kiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Xi Jiang (vattendrag i Kina, lat 22,80, long 113,05), 
 Sui Jiang, vattendrag, Guangdong, 

Robotskapade Kinaförgreningar